Oriartorfik bezeichnet:
 Oriartorfik (Berg, Nuuk, östlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Oriartorfik (Berg, Nuuk, westlich), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland